Дейра (королівство) — англське королівство на території сучасної Великої Британії, що утворилася близько 560 року в результаті боротьби з бриттської державою Евраук.
 Дейра (Дубай) — один з районів міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати.
 Пальма Дейра (араб. نخلة ديرة‎) — це група штучних островів у Дубай, Об'єднані Арабські Емірати.
 1244 Дейра (1244 Deira) — астероїд головного поясу.